Metaminer é um site de busca brasileiro. criado em 1996 por Victor Ribeiro e Nivio Ziviani no Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. O sistema foi incorproado ao Portal UOL.
O prefixo Meta indica que o Metaminer é um site de Metabusca.

Ligações externas

Motores de busca
Websites do Brasil